

Niemcy 
 Gribow − gmina w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Grzybowo

Osoby 
 Aleksiej Gribow - rosyjski aktor
 Iosif Gribow – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa
 Michaił Gribow – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa

Zobacz też 
 Gribov